Viveros peut faire référence à :
 Viviers en espagnol ;

Patronyme 

 Alexander Viveros, footballeur colombien ;
 Violeta Lagunes Viveros, personnalité politique mexicaine.

Toponyme 

 Viveros, une commune d'Espagne de la province d'Albacete dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Les Viveros de Coyoacán, un parc et un arboretum situé dans l’arrondissement de Coyoacán au Mexique.
 Jardin de Viveros, officiellement , un jardin public de Valence en Espagne.
 Le Zoo de Viveros, un parc zoologique espagnol situé dans le Jardin de Viveros, en Communauté valencienne, dans la ville de Valence, ayant existé entre 1965 et 2007.

Divers 
 Viveros-Derechos Humanos (métro de Mexico), une station de la Ligne 3 du métro de Mexico.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique